Gelée peut désigner :

Personnes
 Antoine François Gelée

Météorologie 
 une manifestation climatique quand la température descend au-dessous de zéro degré Celsius

Gastronomie 
 un type de confiture.
 une préparation culinaire à base de gélatine.
 Gelée d'herbe, gelée chinoise à base d'herbes.
 Muk, gelée coréenne à base de farines de céréales, haricot mungo ou glands